Prattville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten von Amerika:

 Prattville (Alabama)
 Prattville (Kalifornien), Ort in Plumas County
 Prattville (Massachusetts)
 Prattville (Michigan)
 Prattville (Oklahoma)
 Prattville (Bradford County, Pennsylvania)
 Prattville (Susquehanna County, Pennsylvania)
 Prattville (Texas)

in Jamaika:
 Prattville (Jamaika)

Siehe auch:
 Prattsville